Cham kan syfta på:

 Chamfolket – en etnisk grupp i Sydostasien
 Cham (artist) (1979–), en sångerska födelsenamn Damian Beckett
 Cham (skrift) – en abugida som används för att skriva cham
 Cham (språk) – ett språk i Sydostasien

Geografi

Iran 

 Cham (ort i Iran), Hamadan,

Schweiz 

 Cham, Schweiz, stad och kommun, Zug,

Syrien 

 Damaskus, huvudstaden,

Tjeckien 

 Chamb, vattendrag,

Tyskland 

 Landkreis Cham, Bayern, Oberpfalz, 
 Cham, Tyskland, Bayern, Oberpfalz, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar